Gerbe steht für:
 Gerbe, in der Mathematik eine bestimmte Art von Stacks
 Gerbe (Aínsa), spanischer Ort und ehemalige Gemeinde in der Provinz Huesca der Autonomen Gemeinschaft Aragonien 

Gerbe ist der Nachname folgender Personen:
 Jean-Joseph Zéphirin Gerbe (1810–1890), französischer Zoologe, Experte für vergleichende Embryogenese, Ornithologe und naturhistorischer Illustrator.
 Nathan Gerbe (* 1987), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch La Gerbe.